Porte romane est le titre porté par certaines portes d'architecture romane : 

 Porte romane de l'église de Marcillé-Raou à Marcillé-Raoull (Ille-et-Vilaine) ;
 Porte romane, 24 rue des Chanoines au Mans (Sarthe).